Zamponi ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zamponi (1904–1966), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Giuseppe Zamponi (?–1662), italienischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Zamboni